Wojciech Kowalczyk (1932–1988) – polski architekt
 Wojciech Kowalczyk (ur. 1965) – polski ekonomista
 Wojciech Kowalczyk (ur. 1972) – polski piłkarz